Erik Madsen er navnet på flere personer:

 Erik Madsen – dansk atletikudøver
 Erik Madsen (musiker) – dansk musiker i Bjørn & Okay